VM i håndbold 2007 kan henvise til flere artikler:

VM i håndbold 2007 (mænd)
VM i håndbold 2007 (kvinder)